Guyver, fumetto manga di Yoshiki Takaya
Guyver, film del 1991 dei registi Screaming Mad George e Steve Wang